Niemcy:
 Blunk – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Segeberg

Biografie:
 Paul Blunk – niemiecki prawnik
 Wilhelm Blunk – niemiecki piłkarz